Joaquín Sacanell puede referirse a varias personas:

 Joaquín Sacanell Carmona (1790-?), militar carlista español;
 Joaquín Sacanell Desojo (1851-1905), militar carlista español, hijo del anterior.